Kölly ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kölly (1929–2011), österreichischer Fußballspieler
 Manfred Kölly (* 1954), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Stefan Kölly (1928–2018), österreichischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär